Неринг — фамилия. Известные носители:

 Неринг, Альфред (1845—1904) — немецкий зоолог и палеонтолог.
 Неринг, Вальтер(1892—1983) — немецкий генерал танковых войск.
 Неринг, Владислав (1830—1909) — польский филолог-славист, лингвист и историк, исследователь славянских языков.
 Неринг, Иоганн Арнольд(1659—1695) — придворный бранденбургско-прусский архитектор.